Een verkeersweg:
N411 (België)
N411 (Frankrijk)
N411 (Nederland), zie Provinciale weg 411
N411 (Zwitserland)